David Berlinski, Amerikaans wiskundige
 Herman Berlinski, Amerikaans componist
 Valentin Berlinski, Russisch cellist